Az Archaeoglobaceae az Archaeoglobales rendjébe tartozó Archaea család. Az Archaeoglobaceae családjának tagjai hipertermofilek és megtalálhatók a tenger alatti hidrotermális források közelében.

Metabolizmus 

Bár egymással filogenetikailag kapcsolatban vannak, az anyagcseremódjuk egyedülálló. Az Archaeoglobus kemoorganotróf szulfát redukáló archaea, ilyen típusú anyagcsere egyedülálló az archeák közt. A Ferroglobus kemolitotróf összekapcsolja a vas(II)-oxid oxidációját a nitrát redukálásával. A Geoglobus vas redukáló szervezet, hidrogén gázt vagy szerves vegyületek használ energiaforrásként.

Törzsfejlődés
A jelenleg elfogadott rendszertan a List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) listán és az National Center for Biotechnology Information (NCBI) adatbázisán alapul, a leszármazási fát a 'The All-Species Living Tree' Project 16S rRNA-alapú LTP release 106-e alapján állították össze.

A törzs megtalálható az National Center for Biotechnology Information (NCBI) listáján, de hiányzik a List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) listájáról.

Források

Archeák